Слабость:
 Физическая слабость, усталость.
 Заболевания: синдром хронической усталости, астения.
 Слабость (черта характера).